Ховельянос, Гаспар Мельчор де — испанский писатель эпохи Просвещения.
 Ховельянос, Сальвадор (1833—1881) — парагвайский политик и государственный деятель, президент Парагвая.
 Ховельянос (город) — город на Кубе в провинции Матансас